Бекяшев — фамилия.

Известные носители:
 Бекяшев, Беляй Абдуллович (1928—1978) — советский хоккеист.
 Бекяшев, Камиль Абдулович (1943—2022) — советский и российский юрист.